Oukaïmden peut désigner :
 Oukaïmden, une commune rurale de la province d'Al Haouz, dans la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz, au Maroc ;
 Oukaïmden, une station de ski dans la commune éponyme, située dans la province d'Al Haouz, au sein de la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz, au Maroc.